Una nota al pie puede ser:

Notas al pie, aclaración de alguna palabra de un texto que se presenta al pie de la página, es decir, al final de la página.
Notas al pie, una regla de las convenciones de Wikipedia.
Nota al Pie, medio de comunicación digital argentino.